Dubey ist der Familienname folgender Personen:

 Bindeshwari Dubey (1921–1993), indischer Politiker 
 Satyadev Dubey (1936–2011), indischer Schauspieler, Filmemacher und Theaterregisseur